Quintanilla de la Mata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla de la Mata (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanilla de la Mata (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar